Haplariopsis är ett släkte av svampar. Haplariopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Haplariopsis